Lapworthella rete är en ringmaskart som beskrevs av Yue 1987. Lapworthella rete ingår i släktet Lapworthella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rete